Die Oracle Challenger Series – Indian Wells 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Indian Wells. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 25. Februar bis 3. März 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Indian Wells 2019 fand am 25. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Indian Wells